Primer románico o protorománico puede referirse a:
El prerrománico.
La primera fase del románico.
La denominación que Puig i Cadafalch propuso para Cataluña: Primer románico (Cataluña).